Priocnemis  — род дорожных ос (Pompilidae).

Распространение 
Встречаются всесветно. В мировой фауне около 100 видов, в России 37 видов. Для СССР ранее указывалось 48 видов В Европе около 50 видов.

Описание 
Шпоры средних и задних ног чёрные, бурые или жёлто-бурые. Вершина радиальной ячейки заострённая. Верх задних голеней обычно в зазубринах. Откладывают яйца на пауков.

Список семейств пауков, используемых осами Priocnemis в качестве жертв: Atypidae, Segestriidae, Linyphiidae, Tetragnathidae, Araneidae, Lycosidae, Pisauridae, Oxyopidae, Zoridae, Agelenidae, Dictynidae, Amaurobiidae, Anyphaenidae, Liocranidae, Clubionidae, Gnaphosidae, Thomisidae, Salticidae.

Классификация 
Выделяют несколько подродов: Moczarellus, Priocnemis, Umbripennis.

 Подрод 
  
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
  

 Подрод 
  
 Подрод 
 
  
  
  
 
  
 Подрод 
 
 
 Другие виды
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ...

Примечания

Литература 
 Гуссаковский В. В. 1930. Обзор палеарктических видов рода Priocnemis (Нуmenoptera, Psammocharidae) // Ежегодн. Зоол. Муз. 1930. Т. 31, вып. 2. С. 227–290.
 Лелей А. С. 1988. Дорожные осы рода Priocnemis (Hymenoptera, Pompilidae) Дальнего Востока СССР // Систематика насекомых и клещей. Л., 1988, С. 74–87. (Тр. ВЭО; Т. 70).
 Harris, A. C. 1987. Pompilidae (Insecta: Hymenoptera). Fauna of New Zealand. DSIR Science Information Publishing Centre. 12:1–154.
 Wolf H. 1960. Monografie der west-palaearktischen Priocnemis-Arten (Hym., Pompilidae) // Boll. Mus. Civ. Stor. Nat. Venezia. 1960. Vol. 13. P. 12–181.

Ссылки 
 Список рода Pompilus на www.biolib.cz
 Pompilidae на www.discoverlife.org

Priocnemis
Насекомые Европы
Роды перепончатокрылых